

Personnalités 
Jack Daniels peut désigner :
  (1923-2003), homme politique américain ;
  (1927-2013), joueur américain de baseball ;
 Jack Daniels (1933-), pentathlonien américain.

Pseudonyme 

  (1912-2004), ingénieur automobile britannique.

Entreprise 
 Jack Daniel's, distillerie américaine de Tennessee whiskey, fondée en	1866